Construcciones Ferrusola S.A. (Cofersa) foi uma companhia motociclística espanhola.

História 
A companhia foi fundada 1954 atuando até 1962 para motos de 200cc.

Fabricantes de motocicletas da Espanha